Poznaj moją mamę (tytuł oryg. Meet My Mom, tytuł rob. A Soldier's Love Story) − amerykański film telewizyjny z w reżyserii Harveya Frosta z 2010 roku.

Opis fabuły 
Dziesięcioletni Jared bardzo przeżywa rozwód rodziców. Przypadkowo zaczyna korespondować z sierżantem Vince Carerrą. Okazuje się, że obaj lubią baseball. Vince spotyka się w końcu z Jaredem i zaprzyjaźnia z rodziną.

Obsada 
 Johnny Messner − sierżant Vince Carerra
 Lori Loughlin − Dana Marshall
 Amy Grabow − Cathy Polanni
 Tracy Howe − Sergeant Major Hartman
 Richard Jenik − Gil
 Stefanie Powers − Louise Metcalf
 Charles Henry Wyson − Jared Marshall

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie filmy romantyczne
Amerykańskie filmy telewizyjne
Amerykańskie filmy z 2010 roku